LH2 est un sigle qui signifie :
 LH2, le nom donné en astronautique à l'hydrogène liquide,
 LH2, le nom d'une entreprise de sondage d'opinions français,